

Toponyme 
 Takahata (高畠町) est un bourg de la préfecture de Yamagata, au Japon
 Domaine Takahata, domaine viticole qui s'y trouve
  (高畑山) est le nom d'une vingtaine de monts situés en différents lieux du Japon.

Patronymes 
 , actrice, seiyū et tarento japonaise.
 , réalisateur de films d'animation japonais et mangaka.
  (高畠 導宏, 1944-2004), joueur de base-ball japonais.
 , joueur de football japonais.

Musique 
 , un type de musique folklorique traditionnelle japonaise.

Astronomie 
(48807) Takahata est un astéroïde.

Homonymie de patronyme